Kimchi steht für:
 fermentiertes Gemüse in der koreanischen Küche, siehe Kimchi
 Kimchi-jjigae, ein Eintopfgericht in der koreanischen Küche mit Kimchi als Hauptzutat

Kimchi ist der Familienname folgender Personen:
 Adi Kimchi (* 1947), israelische Molekulargenetikerin
 Alona Kimchi (* 1966), israelische Schriftstellerin
 David Kimchi (1160–1235), jüdischer Grammatiker und Exeget
 Joseph Kimchi (1105–1170), jüdischer Grammatiker, Exeget und Übersetzer
 Moses Kimchi († 1190), jüdischer Grammatiker und Exeget
 Nevo Kimchi (* 1965), israelischer Schauspieler
 Shavit Kimchi (* 2002), israelische Tennisspielerin